Омер Гольдштейн (); () — израильский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий  за команду мирового тура «». Чемпион Израиля по шоссейному велоспорту в индивидуальной гонке (2018).

Карьера

Достижения 

 2013
 1-й  Чемпион Израиля — Групповая гонка (юниоры)
 2015
 2-й  Чемпионат Израиля — Индивидуальная гонка 
 3-й  Чемпионат Израиля — Индивидуальная гонка
 4-й Чемпионат Израиля — Групповая гонка
 2016
 2-й  Чемпионат Израиля — Индивидуальная гонка
 2-й  Чемпионат Израиля — Индивидуальная гонка 
 2018
 1-й  Чемпион Израиля — Индивидуальная гонка
 3-й  Чемпионат Израиля — Групповая гонка
 2019
 2-й  Чемпионат Израиля — Групповая гонка

Примечания

Ссылки 
 Гольдштейн, Омер на FirstCycling
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Израиля